Сандра Эчеверриа Гамбоа (, род. 11 декабря 1984) — мексиканская актриса и певица.

Биография 
Сандра Эчеверриа родилась в городе Мехико, Мексика, в семье мексиканца Марио Эчеверрия и доминиканки Сары Антониаты. В 2002 году она снялась в телесериале «С ветерком» () с Барбарой Мори и Мишелем Брауном. В 2004 году сыграла одну из главных ролей второго сезона сериала «Ты будешь мечтать» (). В 2006 году снялась в теленовелле «Марина» () с Маурисио Очманном.

В 2008 году Сандра сыграла подружку персонажа Корбина Блю в фильме «Фристайл» (), а в 2010 году вместе с Маурисио Очманном в телесериале «Клон» (). В телесериале «Предательство» () роль, на которую первоначально пригласили Сандру Эчеверриа, в итоге была отдана Данне Гарсия. В 2010 году снялась в главной роли научно-фантастического фильма «2033», а в 2011 году — в телесериале «Сила судьбы» () с Давидом Сепедой и фильме «Картель» ().

В 2012 году Сандра снялась в сериале «Опасные связи» (), в комедии Мэтта Пидмонта «В доме отца» () и в фильме Оливера Стоуна «Особо опасны» () в роли Магды, дочери Елены, которую сыграла Сальма Хайек.

В 2013 году в телесериале «Мост» () Сандра сыграла Еву Гуэрру, похищенную девушку наркоторговца. В 2014 году сыграла главную роль девушки-экскурсовода Никте Домингес в фильме «Экскурсовод» ().

Также актриса озвучила роль Клаудии в мультфильме «Книга жизни» (2014) и Марии в «Тайной жизни домашних животных» (2016).

Фильмография

Театр 
 El diluvio que viene (Мехико)
 Mil voces (Мехико)
 José el soñador (Мехико)

Коммерческие проекты 
 Pau Pau
 Fat Away
 Herbal Essences
 Jack in the Box
 Veet (2007/2008)
 TRESemme (2011)
 Neutrogena (2012)

Музыкальная карьера 
В возрасте 14 лет, она вошла в состав группы Perfiles, позднее сменившей название на Crush. Группа с её участием записала два альбома и выступила более чем на 200 концертах. В 2011 году Сандра выпустила свой первый сольный альбом La Fuerza Del Destino.

Дискография

Премии и номинации 

 В 2012 году People En Español назвал Сандру Эчеверриа «одной из 50 самых красивых людей».

Примечания

Ссылки